Ариэль Харуш (; 8 февраля 1988, Иерусалим, Израиль) — израильский футболист, вратарь клуба «Хапоэль» (Беэр-Шева). Игрок сборной Израиля.

Биография

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в клубе «Бейтар», за который выступал с 2007 по 2014 год и провёл 171 матч в чемпионате Израиля. Летом 2014 года покинул клуб и перешёл в «Маккаби» (Нетания), в котором провёл один сезон. В 2015 году подписал контракт с «Хапоэль» (Тель-Авив). После вылета клуба из высшей лиги в 2017 году перешёл в кипрский «Анортосис». На Кипре отыграл 36 матчей, в которых пропустил 29 мячей, и занял с командой 3 место в лиге. По окончании сезона вернулся в Израиль, где подписал контракт с действующим чемпионом страны «Хапоэль» (Беэр-Шева).

18 июля 2019 года перешёл в роттердамскую «Спарту», подписав с клубом контракт на один сезон.

28 июня 2021 года вернулся в «Хапоэль» из Беэр-Шевы.

Карьера в сборной 
С 2010 года привлекался к матчам основной сборной Израиля. Дебют за главную команду страны состоялся 26 мая 2012 года в товарищеском матче со сборной Чехии.

Примечания 

Футболисты Израиля
Игроки сборной Израиля по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Израиля по футболу
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим
Игроки ФК «Маккаби» Нетания
Игроки ФК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки ФК «Анортосис»
Игроки ФК «Хапоэль» Беэр-Шева
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Нитра»